KIS steht für:
 Contact Air, ehemalige deutsche Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Kärntner Institut für Seenforschung
 Kaspersky Internet Security
 Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik
 Kis (Programmiersprache)
 Klinisch isoliertes Syndrom
 Flughafen Kisumu in Kenia nach dem IATA-Code
 Kommunales Informationssystem, siehe Geoinformationssystem
 Krankenhausinformationssystem oder Klinikinformationssystem
 Kriterium Indikator Standard, KIS-Methode zur Evaluation
 Kooperatives Ingenieurstudium
 Kuratorium für Immunschwäche, München

Kis, Kış oder Kiš ist der Familienname folgender Personen:
 Andrij Kis (* 1982), ukrainischer Rennrodler
 Bela Kis (1924–2003), Entomologe
 Carlos Kis (1932–2010), uruguayischer Künstler
 Claudine Rhédey von Kis-Rhéde (1812–1841), ungarische Adlige
 Danilo Kiš (1935–1989), jugoslawischer Autor
 Dávid Kálnoki-Kis (* 1991), ungarischer Fußballspieler
 Gábor Kis (* 1982), ungarischer Wasserballer
 Gábor Gellért Kis († 2013), ungarischer Journalist und Filmemacher
 Gergő Kis, ungarischer Schwimmer
 Josef Kis (1833–1900), österreichischer Porträtmaler
 Krisztián Szép Kis (* 1972), ungarischer Handballspieler
 Michaela Kis (* 1982), österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Miklós Misztótfalusi Kis (1650–1702), ungarischer Schriftgießer, Typograf, Stempelschneider und Beruf
 Rita Kuti-Kis (* 1978), ungarische Tennisspielerin
 Stefan Rómer von Kis-Enyitzke (1788–1842), Chemiker und Unternehmer
 Tevfik Kış (1934–2019), türkischer Ringer
 Tomislav Kiš (* 1994), kroatischer Fußballspieler

Kiš bezeichnet:
 Kiš oder Kisch, Stadt in Mesopotamien im Überschwemmungsgebiet des Euphrat

kis steht für:
 Kis (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Siehe auch:
 Kiss
 Kisch
 Kies (Begriffsklärung)

Abkürzung